Fågelsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fågelsjön, Västergötland, sjö i Lilla Edets kommun, 
Fågelsjön (Husby-Rekarne socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun,  (14,7 ha)
Fågelsjön (Ytterenhörna socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (8,15 ha)
Fågelsjön (Norrbyås socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (76,8 ha)
Fågelsjön (Snavlunda socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (94,9 ha)
Fågelsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (7,46 ha)
Fågelsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Fågelsjön, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (46,3 ha)
Fågelsjön, Dalarna, sjö i Ljusdals kommun,  (7,95 km²)
Fågelsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (12,4 km²)
Fågelsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 717436-155559), sjö i Vilhelmina kommun,  (17,4 ha)
Fågelsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 724669-148505), sjö i Vilhelmina kommun,  (43,4 ha)

Se även
Fågelsjö
Fågelsjö (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn